Измайлово — многозначный термин в России.

Населённые пункты 
 Измайлово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Измайлово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Измайлово — посёлок городского типа в Ленинском городском округе Московской области.
 Измайлово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Измайлово — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Измайлово — деревня в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Измайлово — село в Новосильском районе Орловской области.
 Измайлово — село в Милославском районе Рязанской области.
 Измайлово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Измайлово — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Измайлово — посёлок городского типа в Барышском районе Ульяновской области.
 Измайлово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Измайлово-1 — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Измайлово-2 — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Другое 
 Измайлово — исторический район Москвы
 Измайлово — бывшая царская усадьба
 Измайлово — военный аэродром, существовавший до 1959 года
 Измайлово — административный район Москвы
 Измайлово — дворец спорта
 Измайлово — стадион
 Измайлово — гостиничный комплекс
 Измайлово — электродепо Московского метрополитена
 Измайлово — пассажирская платформа Московского центрального кольца

См. также 
 ЦСП Измайлово (женский футбольный клуб)
 Измайловское
 Измайлов
 Измайловка
 Измайловская
Измаил